Ивачево — название населённых пунктов в России:

 Ивачево — село в Дюртюлинском районе Башкортостана.
 Ивачево — деревня в Севском районе Брянской области.
 Ивачево — деревня в Гороховецком районе Владимирской области.
 Ивачево — деревня в Кадуйском районе Вологодской области.
 Ивачево — деревня в Комсомольском районе Ивановской области.
 Ивачево — деревня в Луховицком районе Московской области.
 Ивачево — деревня в Юсьвинском районе Пермского края.
 Ивачево — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Ивачево — деревня в Угличском районе Ярославской области.